Хэ́ттон, Ха́ттон () — английская фамилия и топоним.

Топоним 
Англия
  — деревня в Дербишире.
  — деревня в Линкольншире.
  — деревня в Уорикшире.
  — район Лондона.
  — станция лондонского метро.

США
  — поселение в Алабаме.
  — городок в штате Вашингтон.
  — тауншип в Мичигане.
  — город в Северной Дакоте.

Прочие страны
  — поселение в Саскачеване (Канада).
  — город на Шри-Ланке.

Фамилия 
  (1887—1931) — английский аристократ, , любовник датской писательницы Карен Бликсен.
  (род. 1948) — британский политик, позднее — теле- и радио-персоналия, застройщик, бизнесмен и оратор.
  (1809—1886) — английский композитор, дирижёр, пианист и певец.
  (род. 1948) — британский академик, математик, информатик.
  (1540—1591) — лорд-канцлер Англии, фаворит Елизаветы I.
  (1605—1670) — английский барон, антиквар.
  (1632—1706) — английский виконт, дипломат.
 Хэттон, Мэттью (род. 1981) — британский боксёр.
 Хэттон, Реймонд (1887—1971) — американский актёр кино и телевидения.
 Хэттон, Рикки (род. 1978) — британский боксёр.
  (1826—1862) — американский юрист, политик, конгрессмен и генерал армии КША.
  (1886—1965) — британский растениевод и помолог.
 Хэттон, Рондо (1894—1946) — американский солдат, журналист и киноактёр («самый уродливый киноактёр»).
  (1913—1995) — норвежский историк, профессор международной истории в Лондонской школе экономики и политических наук, академик, писатель.
  (1846—1894) — американский политик, Генеральный почтмейстер США, редактор The Washington Post.
  (ок. 1664 — после 1733) — английский геодезист, топограф и писатель.
  (1578—1646) — фрейлина Анны Датской, служащая Королевского суда.
  (1764—1838) — британская писательница.

Составные фамилии
  (1856—1904) — английский политик.

Составные фамилии — граф Уинчилси
 Финч-Хэттон, Джордж, 10-й граф Уинчилси (1791—1858) — политик.
  (1815—1887) — политик.
  (1851—1898) — политик и агроном.
  (1852—1927).
  (1885—1939).
  (1911—1950).
  (1936—1999).

См. также

Примечания